Ignatov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mikhail S. Ignatov
 Mikhail Stanislavovich Ignatov